Mecher peut désigner :
 Mecher, une localité luxembourgeoise de la commune de Clervaux ;
 Mecher, une localité luxembourgeoise de la commune du Lac de la Haute-Sûre.

Homonymie de toponyme